Go West — британская поп-группа, основанная в Лондоне в 1982 году. Коллектив наиболее известен своей композицией под названием «», вышедшей в 1985 году и впоследствии использованной в популярной компьютерной игре GTA Vice City на радио-канале Flash FM. Также дуэт известен рядом других песен, таких как We Close Our Eyes, «Don’t Look Down the Sequel» и др. Лауреаты премии BRIT Awards в 1986 году в категории «Best Newcomers».

История

В массовой культуре 

 Композиция «One Way Street» вошла в саундтрек к американскому кинофильму Рокки 4 в 1985 году.
 Композиция «Goodbye Girl» использовалась в 1 серии 2 сезона сериала «Полиция Майами отдел нравов»
 Композиция «We Close Our Eyes» вошла в саундтрек к культовому итальянскому фильму ужасов Демоны в 1985 году.
 Композиция «Call Me» вошла в саундтрек к известной видеоигре GTA Vice City в 2002 году. Она звучит в эфире радиостанции Flash FM.
Композиция «King Of Wishful Thinking» вошла в саундтрек к американскому кинофильму "Красотка" в 1990.

Дискография

Студийные альбомы 

 Go West (1985)
 Bangs and Crashes (1986)
 Dancing on the Couch (1987)
 Indian Summer (1992)
 futurenow (2008)
 3D Part 1 (2010)
 3D Part 2 (2011)
 3D Part 3 (2012)

Синглы 

 Goodbye Girl (1985)
 Eye To Eye

Участники 

 Питер Кокс — вокал;
 Ричард Драмми — гитара, бек-вокал.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы
 Go West на discogs.com

Музыкальные коллективы 1980-х годов
Лауреаты премии BRIT Awards
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы Англии
Группы новой волны из Великобритании
Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Исполнители Chrysalis Records